William Charles Redfield (1789-1857) – amerykański meteorolog
 William C. Redfield (1858-1932) – amerykański polityk, sekretarz handlu
 William Redfield (1927-1976) – amerykański aktor